Tron — filme de 1982 da Walt Disney Pictures
Tron: o Legado — sequela do filme de 1982 estreada em dezembro de 2010
Tron: Evolution — jogo eletrônico de ação e aventura, paralelo ao filme Tron: o Legado
TRON Project — kernel de sistema operacional de tempo-real
Boris Floricic —  phracker alemão

Desambiguações de cinema